Anderson Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Run (Captina Creek), Fluss im Belmont County, Bundesstaat Ohio
 Anderson Run (Neffs Run), Fluss im Belmont County, Bundesstaat Ohio
 Anderson Run (Olentangy River), Fluss im Delaware County, Bundesstaat Ohio
 Anderson Run (Sulphur Lick), Fluss im Ross County, Bundesstaat Ohio
 Anderson Run (Wakatomika Creek), Fluss im Licking County, Bundesstaat Ohio
 Anderson Run (Allegheny River), Fluss im Warren County, Bundesstaat Pennsylvania
 Anderson Run (Licking Creek), Fluss im Clarion County, Bundesstaat Pennsylvania
 Anderson Run (Susquehanna River), Fluss im York County, Bundesstaat Pennsylvania
 Anderson Run (Stony Creek), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Anderson Run (Mudlick Run), Fluss im Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Anderson Camp Run